Suffragiste, militante du droit de vote des femmes aux États-Unis
Suffragiste, synonyme de suffragette